Ben Bottoms (1960), Amerikaans acteur
 Joseph Bottoms (1954), Amerikaans acteur
 Sam Bottoms (1955-2008), Amerikaans acteur
 Timothy Bottoms (1951), Amerikaans acteur

Zie ook
 Bottom (doorverwijspagina)